Med What is Love? kan avses:
 (What Is) Love? – en låt av Jennifer Lopez.
 What is Love? (låt av Howard Jones) – låttitel på ett musikstycke framfört av Howard Jones 1983.
 What is Love? (låt av Haddaway) – låttitel på ett musikstycke framfört av Haddaway 1993.
 What is Love 2016 – en cover på originalet av Haddaway.